A Dennis, a komisz (eredeti címén Dennis the Menace) amerikai–kanadai televíziós rajzfilmsorozat, amelyet Michael Maliani rendezett. A forgatókönyvet Hank Ketcham és Jeff Holder írta, a zenéjét Shuki Levy és Haim Saban szerezte. Amerikában 1. évadát a Syndication, 2. évadát a CBS vetítette, Magyarországon korábban a Fox Kids (2005-től Jetix néven), később a KidsCo sugározta.

Ismertető 
A főhős, Dennis Mitchell, nem sétál, hanem rohan vagy biciklizik. Dennisnek minden héten újabb pár cipőt kell venni, és bicajának két kerekét minden hónapban ki kell cserélni újabbakra. Határtalan energiáját és kíváncsiságát kissé túlzónak tartja a többi ember, miközben a szíve a helyén van. Dennis szülei Henry és Alice. Olykor egy békés családi vacsora birkózómérkőzéssé változik, pedig mindent megtesznek, hogy Dennis háziállatait a zsebében tartsa: békáit és teknőceit. Dennis egyik legjobb barátja Joey, akire úgy tekint, mint idősebb testvérére. Másik legjobb barátja Margarett, aki mindenkinél többre tartja magát. Együtt forgatják fel az egész várost, és együtt kutatnak mókák és kalandok után.

Szereplők

Epizódok

Források 
 
 

1986-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
1988-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A CBS saját gyártású műsorai